
Бои в весовой категории до 48 килограмм на чемпионате мира проходили с 25 октября по 3 ноября 2007 года. На первой стадии соревнований было проведено 5 предварительных боёв (неполная 1/32 финала). Всего в данной весовой категории было заявлено 37 спортсменов.

Отборочные поединки (1/32 финала)

Отборочные поединки (1/16 финала)

Финальная часть 

Чемпионат мира по боксу 2007